

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Rydze – część wsi Zasadne w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Kamienica
 Rydze – część wsi Siemionki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Wydminy